Hoffeld (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hoffeld (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein